

Persone 
 Albino Binda (1904-1976) – ciclista italiano, fratello di Alfredo
 Alfredo Binda (1902-1986) – ciclista italiano
 Teresa Adele Binda (1904-1944) – operaia e medaglia d'oro al Merito civile alla memoria

Geografia 
 Binda – frazione del comune italiano di Stresa (VB)
 Binda – villaggio australiano del Nuovo Galles del Sud
 Binda – villaggio cinese della Contea di Riwoqê

Altro 
 Binda – attrezzo per sollevare carichi
 Industria bottoni Ambrogio Binda – vecchia industria dei bottoni del gruppo Binda
 Gruppo Binda – azienda italiana fondata nel 1906 che opera nel mercato dell'orologeria
Binda Pompe – società italiana iniziata nel 1919, proseguendo la tradizionale produzione di pompe a mano